Rutschebanen kan syfta på:
Rutschebanen, Tivoli – en åkattraktion på Tivoli i Köpenhamn, invigd 1914
Rutchebanen – en åkattraktion på Dyrehavsbakken i Köpenhamn, invigd 1932